AP kan hentyde til flere artikler:

 Trådløs basisstation – på engelsk access point (AP).
 Associated Press – amerikansk nyhedsbureau.
 Arbeiderpartiet – norsk politisk parti.